Al-Màlik al-Mansur Salah-ad-Din Muhàmmad ibn Hajji ibn Qalàwun ——, més conegut simplement com al-Mansur Muhàmmad, fou soldà mameluc bahrita o kiptxak del Caire (1361-1363).

Era fill d'al-Màlik al-Mudhàffar Zayn-ad-Din Hajjí ibn an-Nàssir Muhàmmad, sultà del 1346 al 1347. En ser assassinat el seu oncle an-Nàssir Hàssan fou proclamat al seu lloc quan tenia 14 anys sota la regència i govern del mameluc Yatbugha al-Umari que el va deposar el 1363 i el va substituir pel seu cosí al-Àixraf Xaban fill d'an-Nàssir Hàssan.

Referències 
Encyclopaedia of Islam, Brill Publishers, Leiden, s.v. "Mamluks".

Soldans mamelucs
Persones del Caire
Morts al Caire
Polítics egipcis